Duios Anastasia trecea se poate referi la:
 „Duios Anastasia trecea” – o nuvelă a lui Dumitru Radu Popescu publicată în 1967 într-un volum omonim
 Duios Anastasia trecea – film românesc din 1979 regizat de Alexandru Tatos, ce a ecranizat nuvela omonimă